Кач (, ) — довольно крупное туземное княжество, относившееся к Британской Индии. На данный момент его территория входит в состав округа Кач штата Гуджарат на севере залива Кач. Граничил с Синдом на севере и являлся одним из немногих индийских княжеств с береговой линией.

Княжество имело площадь в  и население  (на 1901 год). Являясь частью Британской Индии, относилось к , а позже — к  внутри Бомбейского президентства.

Флаг Кача представлял собой красный прямоугольник с изображениями белого слона и  с надписью «Бхудж» над ним в центре и девизом «Courage and Confidence» на белой ленте снизу.

История 
В 1147 Лахо Джадани из , пришедший из Синда, основал государство, известное как королевство Кач. Он правил Восточным Качем в 1147—1175 годах из новой столицы, которую он назвал Лахиарвиро (расположена недалеко от современной деревни ) в честь своего брата-близнеца Лахиара. Ранее Восточным Качем правила , последним известным правителем из которой был Вагхам Чхавада, убитый в XIII веке своими племянниками Модом и Манаи из рода . В это время Центральный и Западный Кач находились под властью различных племён, таких как ,  и . После смерти Ратто Раядхана в 1215 году его земли были поделены между четырьмя его сыновьями: Отхаджи, Дедаджи, Хотхиджи и Гаджанджи. Они получили земли Лахиарвиро, , Гаджод и Бара соответственно.

Поскольку Отхаджи был самым старшим, он унаследовал главный престол в Лахиарвиро, а остальные земли стали частью Бхайят, т. е. братства в федеральной системе управления. Однако соперничество между ними росло со сменой поколений до тех пор, пока они не слились в две группы: Отхаджи и Гаджанджи Бары.

Первым инцидентом среди соперников, изменившим историю Кача, было убийство Джама Хамирджи из Лахиарвиро, вождя старшей ветви Джадеджа и потомка Отхаджи,  из Бары. Считается, что Джам Равал приписал убийство своего отца Джама Лахаджи Джаму Хамирджи, поскольку он был убит на территории Лахиарвиро Дедой Тамиачи по наущению Хамирджи. Джам Равал в отместку предательски убил своего старшего брата Рао Хамирджи (отца ) и правил Качем более двадцати лет, пока власть не захватил Хенгарджи I. Джам Равал бежал из Кача и основал Наванагар, следуя совету, данному ему  во сне. Позже его потомки основали государства Раджкот, Гондал,  и . Их генеалогия всё ещё поддерживается сегодня  соответствующих ветвей Джадеджи, и каждый в клане Джадеджи может проследить свою родословную до Ратто Раядхана.

Лахиарвиро оставался столицей Кача с момента его основания в 1147 году до периода правления Джама Равала в 1548 году.

Религия 
Представители династии Джадеджа были последователями индуизма и поклонялись , которая является  клана Джадеджа, а также государственным божеством. Главный храм богини находится в .

См. также

Примечания 

Индийские туземные княжества